Röösli ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Röösli (1935–2018), Schweizer Komponist, Kirchenmusiker und Musikpädagoge
 Roman Röösli (* 1993), Schweizer Ruderer